Patronyme :
 Jean-Étienne-Judith Forestier Boinvilliers (1764-1830), grammairien français ;
 Éloy-Ernest Forestier de Boinvilliers (1799-1886), homme politique français, fils du précédent.
 Édouard Boinvilliers (1824-1897), maître des requêtes au Conseil d'État, économiste et écrivain français, fils du précédent.
 Jean Boinvilliers (1921-1994), homme politique français.

Toponyme :
 Boinvilliers, commune française des Yvelines.

Boinvilliers
Boinvilliers